L'etimologia dels noms dels àloes és l'explicació de l'origen dels noms (etimologia) de les diverses espècies d'àloes.

Llista d'espècies 
 aageodonta: Gr. 'aages', dura; i Gr. 'odous, odontos', dents.
 abyssicola: Lat, 'abyssus', abisme; i Lat. '-cola', -habitatge.
 aculeata: Lat, espinós, punxegut; per la superfície espinosa de la fulla.
 acutissima: superl. de Lat. 'acutus ", punxegut, aguda; per les fulles.
 affinis :. Lat, aliat; per a la relació del taxó prèviament coneguda.
 albidus :. Lat, blanquinosa; pel color de la flor.
 albiflora: Lat, 'albus', blanc; i Lat. '-florus', -flors.
 albovestita: Lat. 'Albus', blanc; i Lat. 'Vestitus', vestits; per a la dura floració dels tèpals.
 aldabrensis: Per trobar-se a l'illa d'Aldabra a l'Oest de l'oceà Índic.
 alfredii: Per Alfred Razafindratsira (fl.2001), col·leccionista de plantes de Madagascar i propietari d'un viver de plantes suculentes.
 alooides: Gr. '-oides', semblant; i pel gènere Aloe (Aloaceae).
 alticola: Lat. 'Altus', alta; i Lat. 'Cola', que habita; per trobar-se a gran alçada. (Aloe megalacantha Ssp.)
 ambigens: Lat, dubtós ('ambigere'), per posar en dubte; aplicació fosca.
 amicorum: Gen. Pl. de Lat. 'Amicus', amic, és a dir, dels amics; (Pels amics de l'expedició del Club de Muntanya de Kenya que van descobrir el taxó.
 angolensis: Per trobar-se a Angola.
 ankoberensis: Per trobar-se en Ankober, Etiòpia.
 anivoraneonsis: Per trobar-se prop Anivorano. NordEst de Madagascar.
 ankaranensis: Per trobar-se a la Falaise d'Ankarana, NordOest de Madagascar.
 antandroi: Per trobar-se en Antandroi en SudOest de Madagascar; o al territori de la tribu Antandroi.
 antanimorensis: Per trobar-se en Antanimora, Madagascar. (Aloe acutissima var.)
 antsingyensis: Per trobar-se en Antsingy, Oest de Madagascar.
 arborescens : Lat., en forma d'arbre(del lat., "arbor", arbre)
 arenicola: Lat. 'Arena', de sorra; i Lat. '-cola', que habita; per preferir l'hàbitat de sorra.
 archeri: Per Philip G. Archer (1922), comptable britànic i entusiasta de les plantes suculentes resident a Kenya 1950-1974.
 armatissima: superl. de Lat. 'Armatus', armats, per a les prominents dents marginals de les fulles.
 argenticauda: Lat. 'Argenteus', argent; i Lat. "Cauda", cua: pel peduncle, que està coberta amb grans bràctees de color platejat.
 aristata: Lat, arestat; per les puntes de les fulles similars a arestes.
 asperifolius: Lat. 'Asper', aspre; i Lat. '-folius', -fulla.
 aurantiaca: Lat, taronja; per al color de la flor (Aloe haworthioides var.,)
 Augustina: Per trobar-se prop de Sant Agustí, a prop de Toliara (Tuléar), Madagascar. ( Aloe descoingsii Ssp .)
 austroarabica: Lat. 'Auster', al sud; i Lat. 'Arabicus', d'Aràbia; per trobar-se en S Aràbia Saudita.

Llistes de biologia
Àloes